Два корабля Королевского флота Великобритании назывались HMS Driver:

 HMS Driver (1797) — 18-пушечный шлюп. Спущен на воду в 1797 году. С 1825 года использовался для перевозки преступников. Разобран в 1834 году.
 HMS Driver (1840) — парусно-паровой шлюп. Спущен в 1840 году. В 1861 году разбился вблизи острова Маригуана (Багамские острова).

Литература